Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1999 года прошёл с 6 по 7 февраля на катке «Викингскипет» в Хамаре (Нидерланды).

Общие сведения

Итоговая таблица

Среди мужчин

Среди женщин

Ссылки 
 

Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Февраль 1999 года
Международные спортивные соревнования в Хамаре
Чемпионаты мира в Нидерландах
Чемпионаты мира по конькобежному спорту по классическому многоборью